Il singolare del Santiago Challenger 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Series.

Il torneo non è stato completato.

Teste di serie 

 Mauricio Hadad (primo turno)
 Fernando Meligeni (primo turno)
 Danilo Marcelino (primo turno)
 Simon Touzil (quarti di finale)

 Nicola Bruno (primo turno)
 Mario Rincon (secondo turno)
 Marcelo Ingaramo (semifinali)
 Mark Knowles (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Santiago Challenger 1993